Lubomirski-Palast steht für
Lubomirski-Palast (Warschau)
Lubomirski-Palast (Przemyśl)
Lubomirski-Palast (Rzeszów)
„Lubomirski-Palast“, Szustra-Palast, Warschau
Lubomirski-Palast (Lublin)
Lubomirski-Palast (Lwiw)